2139 Makharadze – asteroide della fascia principale
 Zauri Macharadze – calciatore ucraino
 Makharadze o Macharadze – denominazione di Ozurgeti, città della Georgia, dal 1930 al 1989